Stenomylus est un genre éteint d’Artiodactyles de la famille des Camelidae. Il vivait en Amérique du Nord au cours du Miocène inférieur, de  d’années avant le présent, soit pendant environ .

Étymologie 
Le nom Stenomylus est formé à partir du grec ancien , stenós, « étroit, resserré, proche » et μύλος, « molaire ».

Phylogénie

Description 
Animal herbivore ressemblant à une antilope sans cornes, haut de .

Aire géographique 
Au total, une vingtaine de spécimens ont été découverts dans l'Ouest des États-Unis et au Mexique.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Stenomylus crassipes, Loomis, 1910 †
 Stenomylus gracilis, Peterson, 1906 †
 Stenomylus hitchcocki, Loomis, 1910 †
 Stenomylus keelinensis, Frick & Taylor, 1968 †
 Stenomylus taylori, Cassiliano, 2008 †

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

†
Mammifère du Miocène
†
Paléontologie aux États-Unis
Paléontologie au Mexique
Taxon fossile décrit en 1907